Emil Krauss ist der Name folgender Personen:

* Emil Krauss (Sänger) (auch Emil Krauß; 1840–1889), österreichischer Opernsänger (Bariton) 
 Emil Krauss (Jurist) (1870–1936), deutscher Richter und Konsularbeamter
 Emil Krauss (Mediziner) (1883–1949), deutscher Admiralsarzt 
 Emil Krauss (1897–1930), österreichischer Maler, siehe Emil Krausz

Siehe auch:
 Emil Kraus (1893–1972),  deutscher Journalist und Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Mainz